American Airlines - companhia aérea chamada ainda simplesmente de "American"
Rio American

Ver também
America
Americano
Americana
Americana (desambiguação)

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos